

Patronymes 
Grives est un nom de famille notamment porté par :
 Imanuelle Grives (1985-), actrice néerlandaise,
 Steven Grives (1951-), acteur britannique.

Toponymes 
 Grives, est une commune française du département de la Dordogne.
 La ferme aux Grives, en wallon les Cint Finiesses (« les Cent Fenêtres »), est une ferme ancienne située à Ocquier sur la commune de Clavier, dans la province de Liège, en Belgique.

Autres 
 Des grives aux loups est un roman de Claude Michelet publié en 1979.
 Des grives aux loups est la mini-série télévisée française, réalisée en 1984 par Philippe Monnier, adaptation de l'œuvre de Claude Michelet.
 Faute de grives... est un disque du groupe de musique français Entre 2 caisses paru en 2003.

Homophones 
 Grive est le nom vernaculaire attribué à de nombreuses espèces d'oiseaux.

Homonymie de patronyme